Cockcroft ist der Familienname folgender Personen:

 Donald W. Cockcroft (* 1946), kanadischer Pneumologe
 John Cockcroft (1897–1967), englischer Atomphysiker
 Stephen Cockcroft (* 1994), nordirischer Fußballspieler